Шампанье (фр. Champagney) — многозначный термин.

География 
 Шампанье (кантон) — кантон во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шампанье (Верхняя Сона) — коммуна во Франции.
  — коммуна во Франции.
 Шампанье (Изер) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
  — коммуна во Франции.
  — коммуна во Франции.
  — коммуна во Франции.

Имена собственные 

 Шампанье, Фредерик (1536—1600) — бельгийский политический деятель.